Раджсаманд:

 Раджсаманд — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан, административный центр округа Раджсаманд.
 Раджсаманд — округ в индийском штате Раджастхан.